Obsession (filme) — filme de Brian de Palma

Música 
 Obsession (canção de Shinee)
 Obsession (canção de Sky Ferreira)
 Obsessions - canção da cantora e compositora galesa Marina and the Diamonds

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música